Alpes-de-Haute-Provence megyében 200 település található.